The International 2014 — четвертий щорічний турнір з комп'ютерної гри Dota 2 від компанії Valve.

Призовий фонд  
Призовий фонд  спочатку становив 1,6 мільйонів доларів. Завдяки додаванню 25% від кожної купівлі турнірного Компендіуму — віртуального буклету з чисельними можливостями, фонд має понад 10 мільйонів доларів та продовжує зростати. Це найбільший призовий фонд в історії кіберспорту.

Учасники 
Як і минулого року, у турнірі візьмуть участь 16 команд. Прямі запрошення отримали 11 команд:
  The Alliance
  Natus Vincere
  Team Empire
  Fnatic
  Cloud 9
  Evil Geniuses
  Titan
  Team DK
  Invictus Gaming
  NewBee
  Vici Gaming

У 2014 році організатори вирішили трохи змінити формат відбіркових ігор. Було вирішено збільшити кількість регіонів, в яких будуть проводитися відбіркові ігри, з 2 до 4:
 Америка
 Європа
 Південно-Східна Азія
 Китай

Відбірковий турнір

Америка 
12 травня 2014 - 15 травня 2014

Груповий етап

Південно-Східна Азія 
16 травня 2014 -  19 травня 2014

Груповий етап

Китай 
20 травня 2014 - 23 травня 2014

Груповий етап

Європа 
24 травня 2014 - 27 травня 2014

Груповий етап

Хід турніру 

Сім днів змагань у Сієтлі вирішать, які вісім команд пройдуть у головну частину турніру. Усі матчі будуть транслюватися наживо з коментаторами та аналітикою.

Плей-оф: другий етап 

Одна група з шістнадцяти команд. Кожна команда по разу грає з іншими. За чотири дні (з 9 по 12 липня) будуть зіграні щонайменше 120 матчів.  Дві перші команди проходять прямо до верхньої сітки головної частини. Ще вісім команд змагаються у третьому етапі плей-оф. Шість останніх команд припиняють учать у турнірі після 12 липня.

Плей-оф: третій етап 
Розташування визначається результатами другого етапу. Усі матчі граються до двох перемог.

Примітки

Посилання 
 http://www.dota2.com/international/announcement/?l=ukrainian  

The International
Липень 2014